Plaats in Indonesië
 Tegal Sari (Pantai Ceuremen), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Barat in de provincie Atjeh
 Tegal Sari (Dolok Masihul), een plaats in het bestuurlijke gebied Serdang Bedagai in de provincie Noord-Sumatra
 Tegal Sari (Kisaran Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Asahan in de provincie Noord-Sumatra
 Tegal Sari (Natal), een plaats in het bestuurlijke gebied Mandailing Natal in de provincie Noord-Sumatra
 Tegal Sari I, een plaats in het bestuurlijke gebied Medan in de provincie Noord-Sumatra
 Tegal Sari II, een plaats in het bestuurlijke gebied Medan in de provincie Noord-Sumatra
 Tegal Sari III, een plaats in het bestuurlijke gebied Medan in de provincie Noord-Sumatra
 Tegal Sari (Belitang II), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra
 Tegal Sari (Megang Sakti), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra
 Tegal Sari (Mesuji Makmur), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ilir in de provincie Zuid-Sumatra

Zie ook 
 Tegalsari, doorverwijspagina